Diocesi di Portsmouth – diocesi cattolica nel Regno Unito
 Diocesi di Portsmouth – diocesi anglicana nel Regno Unito